Максим Сергеевич Макаров (9 декабря 1995, Бадья, Верхнекамский район, Кировская область) — российский и молдавский биатлонист, призёр чемпионата России. Мастер спорта России.

Биография 
С детства жил в Ижевске. На внутренних соревнованиях представляет Республику Удмуртия и спортивное общество ЦСКА. Тренеры — Вежеев Константин Александрович, Чурин Виктор Анатольевич.

На юниорском уровне высоких результатов в личных дисциплинах не показывал. Серебряный призёр первенства России 2015 года в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Серебряный призёр первенства России 2015 года по летнему биатлону в эстафете.

С сезона 2016/17 выступал на Кубке России среди взрослых. Становился призёром этапов Кубка.

Серебряный призёр чемпионата России 2019 года в командной гонке.

Включался в расширенный состав резервной сборной России.

В 2020 году перешёл в сборную Молдавии. В сезоне 2020/21 начал выступления на Кубке IBU и чемпионате Европы. В феврале 2021 года провёл первую гонку на высшем уровне, заняв 22-е место в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Чемпионат Европы

Кубок мира

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Кубок IBU

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР
 Профиль на сайте biathlon.life
 Профиль на сайте championat.com

Биатлонисты России
Биатлонисты Молдавии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года